Teatr studencki „Perpetuum mobile” – amatorski teatr antyczny, istniejący od stycznia 2003 roku w Toruniu.

Lokalizacja 
Teatr znajduje się w budynku Katedry Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego UMK.

Historia 
Teatr tworzą głównie osoby związane z Katedrą Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz studenci innych kierunków. Poza działalnością sceniczną, teatr prowadzi także działalność edukacyjną: organizuje spotkania z aktorami, ludźmi teatru, wykłady i seminaria (ich gościem była między innymi Małgorzata Kożuchowska).

Opiekę nad teatrem sprawuje prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, pracują na jego rzecz także dr Barbara Bibik oraz dr Bartosz Awianowicz.

Opiekę artystyczną nad teatrem w latach ubiegłych sprawował Tadeusz Pelc, aktor scen toruńskich. Obecnie aktorów Perpetuum Mobile uczy Maria Kierzkowska, aktorka toruńskiego Teatru im. Wilama Horzycy.

Spektakle 
 Osły Plauta,
 Lizystrata Arystofanesa,
 Eunuch Terencjusza,
 Ptaki na podstawie Arystofanesa,
 Bakchantki Eurypidesa,
 Vide Odyseja 11.93b.100 na podstawie „Powrotu Odysa” Stanisława Wyspiańskiego,
 Lizystrata na podstawie Arystofanesa,
 Kuszenie Sokratesa na podstawie sztuki Zbigniewa Herberta,
 Flet Teokryta. Obrazki z Syrakuz,
 Thesmoforie, czyli jak chłopa babą być uczyli na podstawie Arystofanesa,

Nagrody i wyróżnienia 
 na Czwartym Międzyuczelnianym Przeglądzie Teatrów Studenckich Filologii Klasycznej w Gdyni – druga nagroda, a także liczne nagrody dla aktorów (dla najlepszego aktora – Rafał Toczko),
 na Trzecim Międzyuczelnianym Przeglądzie Teatrów Studenckich Filologii Klasycznej w Gdańsku – pierwsza nagroda za najlepszy spektakl – Bursztynowa Kamea, a także liczne nagrody dla aktorów (dla najlepszego aktora – Rafał Toczko),
 coroczny udział w Festiwalu Nauki i Sztuki, organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 coroczny udział w Przeglądzie Teatrów Antycznych w Białymstoku,
 liczne spektakle z okazji imprez plenerowych, oraz konferencji tematycznych.

Zobacz też 
 Teatry w Toruniu
 Kultura w Toruniu
 Festiwale w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Toruń
P